Saudi Aramco – compagnia nazionale saudita di idrocarburi
 Saudi Binladin Group – multinazionale saudita
 Datu Saudi-Ampatuan – municipalità di Seconda classe delle Filippine, situata nella Provincia di Maguindanao